Timothy (voornaam)
Timoteüs, een christelijke heilige uit de eerste eeuw na Christus
Eerste brief van Paulus aan Timoteüs, een boek van de Bijbel
Tweede brief van Paulus aan Timoteüs
het Timoteegras
Timothy (single), een lied van The Buoys

Zie ook 
Timotheus